Мар-дель-Плата 1934 — 4-й по счету чемпионат Южной Америки.

Соревнование проходило в аргентинском городе Мар-дель-Плата. В турнире приняли участие 14 шахматистов, 10 из которых представляли Аргентину. Также в турнире играли шахматисты из Уругвая и Парагвая.

Почти все призовые места заняли аргентинские шахматисты. Только представителю Уругвая Х. Бальпарде удалось вмешаться в дележ 3-го места.

Победа в этом турнире стала главным спортивным успехом в карьере А. Шварцмана.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1934 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1934 году